Los Hermanos peut faire référence à :

Musique 
 Los Hermanos, un groupe de techno de Détroit.
 Los Hermanos, un groupe de rock alternatif brésilien.
 Los Hermanos est une chanson composée par Atahualpa Yupanqui

Géographie 
 Los Cuatro Hermanos, groupe de quatre îlots de l'archipel des Galápagos.